Karmelieten, een katholieke bedelorde
Tripel Karmeliet, een Belgisch bier
De Karmeliet, een driesterrenrestaurant in Brugge